Чемпионат Европы по футболу 1990 среди юношей до 16 лет — восьмой розыгрыш чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет, который проходил в ГДР с 17 по 27 мая 1990 года. В чемпионате принимали участие 16 сборных. Чемпионом впервые стала сборная Чехословакии.

Отборочный турнир 

Финальному турниру чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет предшествовал отборочный турнир. 32 команды выявили 15 из них, которые прошли в финальную часть плюс сборная ГДР — хозяйка турнира.

Участники

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Футбол в Европе в 1990 году
Спорт в Германии в 1990 году
Май 1990 года
футбол юноши
Международные соревнования по футболу в Германии
Чемпионаты Европы в Германии